Kittie или KiTTiE () — канадская метал-группа, основанная в 1996 году в городе Лондон, Онтарио. С момента своего основания Kittie выпустили шесть студийных альбомов, один видеоальбом, четыре мини-альбома, тринадцать синглов и тринадцать музыкальных клипов. Группа выбрала «Kittie» в качестве названия своей группы, потому что название «казалось противоречивым».

Kittie образовались в 1996 году, когда Фэллон Боуман и Мерседес Ландер познакомились в школьном спортзале. Морган Ландер стала ведущей вокалисткой и одной из гитаристок Kittie, а Таня Кэндлер укомплектовала состав группы взяв на себя роль бас-гитаристки. После подписания контракта с NG Records Kittie выпустили свой дебютный альбом Spit, который получил золотой статус от RIAA, разойдясь по меньшей мере 600 000 тиражом в Соединённых Штатах. Группа выпустила второй по счёту альбом Oracle в 2001 году, а третий, Until the End, в 2004 году. В 2005 году Kittie покинули Artemis Records и создали свой собственный лейбл. Вскоре группа выпустила следующий релиз Funeral for Yesterday в 2007 году и подписала контракт с Entertainment One Music в 2009 году. Группа выпускает пятый студийный альбом In the Black 2009 году, а вслед за ним I've Failed You в 2011-ом. В 2014 году Kittie сняли документальный фильм, посвященный 20-летию группы.

Биография 
Группа Kittie родом из города Лондон, провинция Онтарио, Канада. Началось всё ещё в старших классах школы. Мерседес (ударные) и Фэллон (гитара, бэк-вокал) встретились на занятиях по физкультуре в 1996 году. Результатом этой встречи стали постоянные музицирования вместе.

На тот момент они находились под влиянием таких групп, как Silverchair и Nirvana. Затем к ним присоединилась Морган (сестра Мерседес, а также гитара и основной вокал Kittie). После недолгих раздумий была приглашена Таня (бас), и так родилась группа Kittie.

В сентябре 1999 года Таня покидает коллектив, и на её место приходит Талена Атфилд. Таня написала и исполняла оригинальную версию (не нынешнюю) песни «Paper Doll», которую можно найти на ранних демо группы. В настоящий момент Таня играет в Candy Darlings.

Успеху Kittie способствовала, конечно же, их необычность и оригинальность. Ведь очень трудно предположить, какую музыку могут играть девушки. Второй составляющей роста их популярности стало их участие в туре по штатам на разогреве у Slipknot, а также участие в фестивале Ozzfest’2000, куда они были приглашены в первую очередь. Опять же — песня «Spit» была использована в рекламном ролике видеоигры «ECW: Hardcore Revolution».

Также девчонки не танцуют полуобнажёнными в холлах своих школ и не собираются использовать пластическую хирургию для того, чтобы продажи альбомов стали фантастическими. «Я не собираюсь петь „Hit me baby, one more time!“, так как мы более зрелые», — говорит вокалистка Морган Ландер.

Взамен канадский подростковый квартет представляет свою музыку с той грубой действительностью, которая покрывает их реальность. В итоге звук получается очень жестким, но именно таким и является мир, в котором они живут, и Kittie не видят потребности в приукрашивании. «Если от нас ожидают чего-то вроде Spice Girls, то никто этого не получит… Людям нужно привыкать к повседневности, к тому пути, по которому они не идут, и часто убивают себя или других людей из-за таких случаев, как, к примеру, потеря отца или матери», — добавляет барабанщица Мерседес.

«После прослушивания песен „Spit“, „Suck“ и „Choke“ у большинства складывается впечатление, что они просто о лёгком поведении и парнях, но вам нужно посмотреть глубже и вдуматься в тексты, чтобы понять, откуда всё это пришло», — подчёркивает Морган. — «Например, песня „Do You Think I’m A Whore?“ о том, как я воспринимаю себя, и как другие люди воспринимают меня. Очень часто я думаю о том, что люди не понимают того, что мы делаем, и с чего всё началось».

«Мы очень экспрессивны, а люди этого не ожидают», — продолжает Мерседес. — «Поэтому „Spit“ является моей любимой песней. Люди ждут, что мы лажанёмся, а мы выходим на сцену и даём жару. Они просто стоят с открытыми ртами и обламываются».

Фаллон, сочинившая песню «Choke», эмоциональный ответ предательству, комментирует её смысл: «Эта песня о ком-то, кто говорит вам, что любит, ставит вас на пьедестал, а затем просто отворачивается и посылает».

Kittie удачно совмещают жёсткую музыку и агрессивные тексты, смысл которых лежит намного глубже, чем можно предположить по их названию. Например, «Paperdoll» — с виду наименее наводящее на размышления название.

Морган поясняет: «Этой песней мы хотим разрушить идею о том, что большинство мужчин видят в женщинах обыкновенных кукол. Мы выше этого!»

Когда Мерседес и Фэллон встретились в гимнастическом зале, они начали играть каверы групп Nirvana и Silverchair вместе с Morgan. С тех пор Mercedes сообщает, что она выросла «примерно на семь дюймов», а Фаллон уже не стремится стать второй Mariah Carey. «Я нашла клёвую музыку», — говорит гитаристка. Kittie выросли из «Wow, давайте сыграем вместе!» в созидание своего, утончённого образа. «Мы просто устали от того, что все похожи друг на друга. Мы не хотели выглядеть грязными, но в то же время и не хотели соответствовать остальным. Мы хотели создать что-то особенное», — говорит Фаллон. — «Наша группа старается делать свою музыку и прокладывать новую дорогу. Это абсолютно естественно. Мы действительно не ломаем голову над вопросом: „Как зазвучать особенно?“ — это получается само собой. Для нас это нормально». Britney Spears сейчас — это тоже норма. «Мы ничего не говорили плохого о ней», — разъясняет Мерседес. «Мы её уважаем, но не хотим быть, как она! Вот и всё».

Morgan: «Сравнение нас с ней подобно чёрному и белому. Просто мы играем метал!»

Фэллон Боуман покинула группу в 2001 году и основала собственный проект Amphibious Assault. Некоторое время группа Kittie представляла собой дуэт сестёр Ландер с сессионными басисткой и гитаристкой (чисто женский состав поддерживался). В 2005 году эти позиции наконец были окончательно закреплены за Триш Доан и Тарой МакЛеод соответственно.

В 2008 году, 10 ноября, группа дала свой долгожданный концерт в Москве в клубе «Plan B».

Пятый альбом под названием «In The Black» вышел 15 сентября 2009 года.

Новый альбом группы под названием «I’ve Failed You» вышел 30 августа 2011 года на лейбле E1 Music.

Участники группы

Текущий состав 
 Морган Ландер — вокал, ритм-гитара 
 Тара Маклеод — соло-гитара 
 Мерседес Ландер — барабаны

Бывшие участники 
 Таня Кэндлер — бас-гитара 
 Фэллон Боуман — бэк-вокал, соло-гитара 
 Талена Атфилд — бас-гитара 
 Дженнифер Арройо — бас-гитара 
 Триш Доан — бас-гитара 
 Лиза Маркс — соло-гитара 
 Ивана «Иви» Вояч — бас-гитара

Сессионные музыканты 
 Джефф Филлипс — соло-гитара , бас-гитара

Дискография 

 Spit (2000)
 Oracle (2001)
 Until the End (2004)
 Funeral for Yesterday (2007)
 In the Black (2009)
 I've Failed You (2011)

Примечания

Ссылки 
 

Рок-группы с женским вокалом
Квартеты
Музыкальные коллективы из Онтарио
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Рок-группы Канады